Уикипедия на албански език () е раздел на албански език в Уикипедия. Проектът започва работа на 12 октомври 2003 година. Към април 2008 година има над 20 000 статии.

Статистика

Посещаемост 

Албански език
Албански език